Nome di due diverse battaglie della rivoluzione haitiana:

Battaglia di Les Irois (1796)
Battaglia di Les Irois (1797)